Burman se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johannes Burman
 Nicolaas Laurens Burman